Rumina – dea della mitologia romana
Rumina – genere di molluschi gasteropodi della famiglia Achatinidae
Ruminazione – masticazione propria dei ruminanti